Příjmení Baran, přechýleně Baranová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Ján Baran (1918–1962) – slovenský hudebník, hudební skladatel a úředník
 Ludvík Baran (1920–2011) – český etnograf, fotograf, kameraman, režisér a pedagog
 Martin Baran (* 1988) – slovenský fotbalista
 Michal Baran (1920–?) – slovenský vysokoškolský učitel, politik KSS/KSČ, poslanec za normalizace
 Paul Baran (1926–2011) – americký informatik a elektrotechnik židovského původu
 Pavel Baran (* 1957) – český filozof
 Pavol Baran (1925–?) – slovenský politik KSS/KSČ, poslanec
 Petr Baran (1926–2007) – český katolický kněz
 Stanislav Baran (* 1959) – slovenský fotbalista

Podobné články
 Baranavičy – město v Bělorusku
 Baranovo – přírodní rezervace na Slovensku (Národní park Nízké Tatry)
 Rám Baran Jádav (* 1948) – první nepálský prezident (2008–2015)

Podobná příjmení
 Baranec
 Baránek
 Beran
 Beránek

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení
Polská příjmení